Montcada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moncada (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Montcada i Reixac (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Moncada (kommun i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,56, long -0,39), 

Robotskapade Spanienförgreningar